Pierwsze czytanie – część liturgii słowa we Mszy Świętej
 Część procesu legislacyjnego; zob. proces legislacyjny w Polsce i w Unii Europejskiej